L'expression  valeur moyenne peut être utilisé dans le sens de :
 Valeur moyenne d'une fonction, dans un sens purement mathématique ;
 Valeur moyenne (quantique) dans un sens spécialisé à la mécanique quantique.

Voir aussi
Théorème de la moyenne